Шишкино — название населённых пунктов:

Россия 
Алтайский край
 Шишкино — село в Тальменском районе.

Архангельская область
 Шишкино — деревня в Каргопольском районе.
 Шишкино — деревня в Котласском районе.

Вологодская область
 Шишкино — деревня в Кирилловском районе.
 Шишкино — деревня в Сокольском районе.

Забайкальский край
 Шишкино — село в Читинском районе.

Ивановская область
 Шишкино — деревня в Кинешемском районе.
 Шишкино — деревня в Пучежском районе.
Калужская область
 Шишкино — деревня в Барятинском районе.
 Шишкино — деревня в Тарусском районе.

Кировская область
 Шишкино — деревня в Лебяжском районе.
 Шишкино — деревня в Уржумском районе.

Костромская область
 Шишкино — бывшее село в Судиславском районе.

 Крым
 Шишкино — село в Сакском районе.

Курская область
 Шишкино — деревня в Советском районе.

Липецкая область
 Шишкино — деревня в Воловском районе, упразднена в 2001 г.
 Шишкино — деревня в Чаплыгинском районе, Ведновский сельсовет.
 Шишкино —  село в Чаплыгинском районе, Шишкинский сельсовет. 
Московская область
 Шишкино — деревня в Волоколамском районе.
 Шишкино — деревня в городском округе Домодедово, бывший Колычевский сельский округ.
Шишкино — деревня в городском округе Домодедово, бывший Растуновский сельский округ.

Нижегородская область
 Шишкино — деревня в Балахнинском районе.
 Шишкино — деревня в Вачском районе.
 Шишкино — деревня в Ветлужском районе.
 Шишкино — деревня в Воскресенском районе.
 Шишкино — деревня в Павловском районе.
 Шишкино — деревня в Уренском районе.
 Шишкино — деревня в Чкаловском районе.

Орловская область
 Шишкино — деревня в Орловском районе.
 Шишкино — деревня в Хотынецком районе.

Пермский край
 Шишкино — деревня в Берёзовском районе.
 Шишкино — деревня в Усольском районе.

Псковская область
 Шишкино — деревня в Опочецком районе.

Рязанская область
 Шишкино — деревня в Милославском районе.
 Шишкино — деревня в Рыбновском районе.
 Шишкино — деревня в Старожиловском районе.

Смоленская область
 Шишкино — деревня в Ярцевском районе.

Ставропольский край
 Шишкино — село в Благодарненском районе.

Тамбовская область
 Шишкино — деревня в Бондарском районе.

Тверская область
 Шишкино — деревня в Бельском районе.
 Шишкино — деревня в Зубцовском районе.
 Шишкино — деревня в Кашинском районе.

Тульская область
 Шишкино — деревня в Белевском районе.

Удмуртия
 Шишкино — деревня в Алнашском районе.

Ярославская область
 Шишкино — деревня в Даниловском районе.
 Шишкино — деревня в Рыбинском районе, Назаровское сельское поселение.
 Шишкино — деревня в Рыбинском районе, Судоверфское сельское поселение.
 Шишкино — деревня в Тутаевском районе.
 Шишкино — деревня в Угличском районе.

Украина 
 Шишкино — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Шишкино — село в Новоукраинском районе Кировоградской области.

См. также 
 Шишкино-Дальнее